Back Again – album di Bob Brookmeyer del 1978
 Back Again – album di Jan Wayne del 2002
 Back Again – album dei Disciple del 2003
 Back Again – singolo dei Boy Kill Boy del 2006
 Back Again – singolo di Nitro del 2013
 Back Again! – album di Milira del 1992
 Back Again! – album di Mr. Cheeks del 2003